Cobolt har flere betydninger:

 kobolt - et grundstof
 Forlaget Cobolt